

Pessoas

Brasil 
 Conselheiro Saraiva, líder político na transição do primeiro para o segundo reinados.
 Gumercindo Saraiva, líder revoltoso maragato, no Rio Grande do Sul.
 Ivan Saraiva de Souza, futebolista.
 Maurício Saraiva, jornalista.
 Paulo Henrique Saraiva Câmara, economista e governador do estado de Pernambuco.
 Pedro Henrique Saraiva Leão, médico e escritor.
 Ramiro Elísio Saraiva Guerreiro, diplomata.
 Saraiva Felipe, político.
 Luiz Saraiva dos Santos, saxofonista e compositor.

 Portugal 
 Alberto da Cunha Rocha Saraiva, jurista, professor e político.
 Antônio Alberto Saraiva, empresário luso-brasileiro.
 Francisco de São Luís Saraiva Cardeal Saraiva, oitavo patriarca de Lisboa.
 Francisco Saraiva da Costa Refoios, primeiro e único barão de Ruivós.
 Francisco de Serpa Saraiva, barão de São João de Areias.
 João António da Silva Saraiva, religioso.
 João Víctor Saraiva, futebolista luso-angolano.
 José Hermano Saraiva, político e historiador.
 António José Saraiva, historiador, seu irmão.
 José António Saraiva, filho deste, arquiteto.
 José Manuel Saraiva, jornalista.
 Manuela Saraiva de Azevedo, jornalista.
 Nuno Saraiva, desenhador de banda-desenhada.
 Otelo Saraiva de Carvalho, ex-militar.

 Outros países 
 Aparício Saraiva, empresário e político uruguaio, irmão de Gumercindo Saraiva; teve o sobrenome hispanizado para Saravia.

 Topônimos 
 Santos Saraiva (São José), bairro da cidade de São José.
 Saraiva (Uberlândia), bairro de Uberlãndia. 
 Vila Saraiva (Uberlândia), idem.
 Vila Saraiva II (Uberlândia), ib.

 Outros  
 Lei Saraiva, nomeada em homenagem ao Conselheiro Saraiva, de autoria de Ruy Barbosa, em 1881, instituiu no Brasil o voto censitário.
 Livraria Saraiva, editora e rede de livrarias no Brasil.
 Granizo ou saraiva'' — nome também utilizado para descrever o fenómeno do granizo.

Desambiguação